

Musica
 Tremolo – variazione periodica dell'intensità di un suono
 Tremolo – in musica, tipo di abbellimento
 Tremolo – tecnica chitarristica
 Tremolo – effetto a pedale elettronico
 Tremolo picking – tecnica chitarristica
 Tremolo – un accessorio degli organi a canne
 Tremolo – nelle chitarre elettriche, ponte mobile azionato da una leva
 Tremolo – EP del gruppo musicale My Bloody Valentine, pubblicato nel 1991
 Tremolo – singolo della rock band Plastic Tree, pubblicato nel 1999

Altro
 Tremolo – specie di pioppo
 Tremolo – specie di pesce torpedine
 Tremolo – tipo di ornamento per acconciature femminili